István Avar (né le , mort en 2014) est un acteur hongrois.
 István Ava, un footballeur hongrois.